Axer ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Axer (1917–2012), polnischer Theaterregisseur
 Jerzy Axer (* 1946), polnischer Altphilologe
 Johann Theodor Axer (1700–1764), westfälischer Bildhauer und -schnitzer des Barock
 Otto Axer (1906–1983), polnischer Bühnenbildner und Maler
 Peter Axer (* 1965), deutscher Rechtswissenschaftler
 Sven Axer (* 1969), deutscher Musiker und Künstler